Gunthorpe kan syfta på:

Storbritannien 

 Gunthorpe, Norfolk, parish, England, 
 Gunthorpe, Rutland, parish, England, 
 Gunthorpe, Nottinghamshire, England, 
 Gunthorpe, Cambridgeshire, England, Cambridgeshire, Peterborough, 
 Gunthorpe, Lincolnshire, England, Lincolnshire, North Lincolnshire, Owston Ferry,